Укро́пенка (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в восточной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — 6,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 13,5 км. Ближайшие населённые пункты — Завелье, Колпея, Кулеши. Площадь занимаемой территории составляет 0,1900 км², протяжённость границ 2420 м.

Согласно переписи население деревни в 1999 году насчитывало 73 жителя.

Через Укропенку проходит автомобильная дорога республиканского значения  Борисов — Вилейка — Ошмяны. Также из деревни начинается автодорога местного значения  Укропенка — Колпея — Трилесина.

Через населённый пункт проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вилейка
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Войстом
 Сморгонь — Мицкевичи
 Сморгонь — Ордея
 Сморгонь — Свайгини

На деревенском кладбище Укропенки находятся могилы участников Первой мировой войны. Также рядом с деревней расположен памятник природы — Камень-горка .

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района